Die Organization of World Heritage Cities (OWHC, ) (: Organisation des Villes du Patrimoine Mondial (OVPM); : Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM)) ist ein Zusammenschluss von Städten, auf deren Stadtgebiet sich eine von der UNESCO anerkannte Welterbestätte befindet. Die Organisation wurde am 8. September 1993 in Fès (Marokko) von den Entsandten aus 56 Städten gegründet. Sitz ist Québec (Kanada), wo 1991 das erste internationale Symposium von Städten mit Welterbestätten stattfand. Zurzeit zählt die Organisation mehr als 300 Mitgliedsstädte (Stand: 2018).

Aufgaben 
Hauptaufgaben der OWHC sind Unterstützung bei der Umsetzung der Welterbe-Konvention, Kooperation und Informationsaustausch bei der Bewahrung und der Verwaltung von Welterbestätten sowie das Entwickeln eines Solidaritätsgefühls unter den Mitgliedsstädten. Die Generalversammlung der OWHC besteht aus den Bürgermeistern der Städte und tritt jedes Jahr (bis 2003 alle zwei Jahre) zusammen. Aus den Reihen der Generalversammlung wird ein achtköpfiger Vorstand gewählt. Ihm steht ein Generalsekretariat zur Seite, das die Beschlüsse der Generalversammlung umsetzt und die OWHC administrativ leitet.

Darüber hinaus gibt es acht regionale Sekretariate:
 Tunis (Tunesien) für Afrika (Africa and Middle East)
 Gyeongju (Südkorea) für die asiatisch-pazifische Region (Asia-Pacific)
 Morelia (Mexico) für Mittelamerika, die Karibik und Mexiko (Central America, Caribbean and Mexico)
 Kasan (Russland) für Eurasien (Euro-Asia)
 Budapest (Ungarn) für Mittel- und Osteuropa (Eastern and Central Europe)
 Rímac (Peru) für Südamerika (South America)
 Regensburg, früher Augsburg (Deutschland) für Nordwesteuropa und Nordamerika (Northwest Europe and North America)
 Córdoba (Spanien) für Südeuropa (Southern Europe / Mediterranean)

Die Treffen der Generalversammlung fanden bisher statt:

Mitgliedsstädte 

(*) Beobachtendes Mitglied

Weblinks 
 Organization of World Heritage Cities (englisch, französisch, spanisch)

Fußnoten 

Welterbekonvention
Internationale Organisation
Organisation (Stadt Québec)
Gegründet 1993